Języki bantu (ISO 639-2, bnt)
 Bicentennial National Trail (BNT) – Szlak piszo /konny wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii
 Bieg z Narastającym Tempem (BNT) – metoda treningu sportowego
 Bułgarska Telewizja Narodowa, BNT – (bułg. Българска национална телевизия, БНТ)
 Marcin „BNT” Banot – śląski wspinacz oraz wideobloger.